Jedlina bezeichnet mehrere Ortschaften

 Jedlina, Ortsteil von Chýstovice, Okres Pelhřimov, Tschechien
 Jedlina, Ortsteil von Klášterec nad Orlicí, Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Jedlina, Ortsteil von Synkov-Slemeno, Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
 Jedlina (Lesná), Wüstung in der Gemeinde Lesná, Okres Tachov, Tschechien
 Jedlina, Ortschaft in der Gemeinde Bojszowy, Powiat Bieruńsko-Lędziński, Polen
 Jedlina, Ortschaft in der Gemeinde Wodynie, Powiat Siedlecki, Polen

siehe auch
 Jedlina-Zdrój, Stadt im Powiat Wałbrzyski, Polen